Čech (, chej) es un apellido checo. Hace referencia a la región de Bohemia, que en checo se escribe Čechy. Es el apellido de:
 Eduard Čech (1893-1960), matemático checo;
 František Ringo Čech (n. 1943), músico checo;
 Marek Čech (n. 1976), futbolista (portero) checo;
 Marek Čech (n. 1983), futbolista eslovaco;
 Petr Čech (n. 1982), futbolista checo;
 Thomas R. Cech (n. 1947), químico y profesor estadounidense galardonado con el Premio Nobel de Química en 1989;

También puede referirse a cualquiera de los siguientes conceptos matemáticos que llevan el nombre de Eduard Čech:
 Cohomología de Čech;
 Compactificación de Stone-Čech;
 Operador de clausura de Čech.

Otros usos:
 Lech, Čech y Rus, hermanos legendarios fundadores de los pueblos eslavos.